FIBA AmeriCup All-Tournament Team – umowne składy najlepszych zawodników wybierane podczas mistrzostw Ameryki w koszykówce mężczyzn, rozgrywanych co dwa lata.

pogrubienie – oznacza MVP mistrzostw

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIBA Ameryka – fibaamericas.com 
 Mistrzostwa Ameryki na latinbasket.com 

Rozgrywki międzynarodowe FIBA Ameryka
Koszykarskie nagrody i plebiscyty